Joe Murphy (1967-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Joe Murphy (1981-), gardien de but anglais ;

Voir aussi 
 Joseph Murphy (1898-1981), un ministre de l'église protestante américaine « Science divine » et un auteur ;
 Joseph Murphy (1968-), un prêtre catholique irlandais, actuel chef du protocole du Saint-Siège.